Везе́н-ле-Коке́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 320 км на захід від Парижа, 6 км на захід від Ренна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1558 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 3913,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Везен-ле-Коке на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Везен-ле-Коке на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Іль і Вілен

Примітки 

Муніципалітети департаменту Іль і Вілен